Sergo ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Sergo († 2014), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Herman Sergo (1911–1989), estnischer Schriftsteller
 Ulderico Sergo (1913–1967), italienischer Boxer